Lipovača est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lipovača, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Lipovača, un village situé dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac ;
Lipovača, un village situé dans la municipalité de Vukovar, comitat de Vukovar-Syrmie.